Horvat is de tweede meest voorkomende achternaam in Slovenië. De Hongaarse variant op deze naam is Horvath of Horváth. De naam betekent: Kroaat of Kroatisch.

Dragers van deze naam zijn onder meer:
 Ádám Horváth, Hongaarse schaker
 Csaba Horváth, Slowaaks voetballer
 Ferenc Horváth, Hongaars voetballer
 Gábor Horváth, Hongaars voetballer
 Hrvoje Horvat, Kroatisch handballer
 József Horváth, Hongaarse schaker
 Kathleen Horvath, Amerikaans tennisster
 Krisztián Horváth, Hongaars kunstenaar
 Lidija Horvath, Kroatische operazangeres
 Milan Horvat, Kroatisch dirigent
 Ödön von Horváth, Hongaars-Duits schrijver
 Opika von Méray Horváth, Hongaars kunstschaatsster
 Pavel Horváth, Tsjechisch voetballer
 Richárd Horváth, Hongaars geestelijke
 Toki Horváth, Hongaars violist en orkestleider
 Zsofi Horvath, ex-Miss Belgian Beauty

Sloveense achternaam
Hongaarse achternaam